The Deal (album), een album van de Schotse zanger Gavin Sutherland
 The Deal (2003), een thriller uit 2003 geregisseerd door Stephen Frears
 The Deal (2005), een thriller uit 2005 geregisseerd door Harvey Kahn
 The Deal (2008), een komedie uit 2008 geregisseerd door Steven Schachter

Zie ook 
 De Deal (doorverwijspagina)